Ágios Konstantínos (, Saint Constantin) est un nom porté par plusieurs localités en Grèce :
 
 
 Ágios Konstantínos (Lavreotikí)
 
 
 
 
 
 Ágios Konstantínos (Messátida, Achaïe)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ágios Konstantínos (Lassithi)
 
 
 
 Ágios Kónstantínos (Réthymnon)
 Ágios Konstantínos (Samos)
 
 Ágios Konstantínos (Phthiotide)
 Ágios Konstantínos (Phocide)
 Ágios Konstantínos (Chypre)

Voir aussi